Album écrit, produit et joué par Black Rebel Motorcycle Club (B.R.M.C.), sorti en 2007 et contenant 7 titres ainsi qu'un court métrage.

Liste des titres 
 The Likes of You (5:12)
 Vision (5:01)
 The Show's About to Begin (5:02)
 MK Ultra (4:25)
 Whenever You're Ready (3:13)
 20 Hours (5:05)
 Last Chance for Love (4:01)
 American X (Court Métrage)

Notes et références 

Album du Black Rebel Motorcycle Club
EP sorti en 2007